Rahr ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Rahr (* 1959), internationaler Russlandberater. Sohn von Gleb Rahr. 
 David Johann Rahr (1677–1753), deutschbaltischer Pastor.  
 Erwin Rahr (1880–1919), kaiserl.-russ. Oberst. Onkel von Lew Rahr und Gleb Rahr. 
 Gleb Rahr (1922–2006), exilrussischer Journalist und Kirchenhistoriker. Vater von Alexander Rahr. Bruder von Lew Rahr. Neffe von Erwin Rahr. 
 Lew Rahr (1913–1980), exilrussischer Publizist. Bruder von Gleb Rahr. Neffe von Erwin Rahr.